

Patronyme 

 Anthony Addington (1713-1790), physicien et auteur britannique ;
 Henry Addington (1757-1844), premier ministre du Royaume-Uni de 1801 à 1804 ;
 John Addington Symonds (1840-1893), poète et critique littéraire britannique ;
  (1729-1796), ministre britannique.

Le titre de  est un titre porté depuis 1887 dans la pairie du Royaume-Uni.

Toponyme

Australie 
 Addington (Victoria) ;

Canada 
 Comté de Lennox et Addington (Ontario) ;
 Addington Highlands (Ontario) ;
 Addington, paroisse du Nouveau-Brunswick ;
 Addington, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario ;

Nouvelle-Zélande 
 Addington (Nouvelle-Zélande) ;

Royaume-Uni 
 Addington (Bradford) ;
 Addington (Buckinghamshire) ;
 Addington (Cornwall) ;
 Addington (Kent) ;
  (Londres) ;

États-Unis 
 Addington (Californie) ;
 Addington Mill (Caroline du Nord) ;
 Addington (Oklahoma) ;
 Addington (Virginie).

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais